Arnold Ruge – filosofo e scrittore tedesco
 Carl Arnold Ruge – patologo e ginecologo tedesco
 Otto Ruge – generale norvegese